Коваленко Юрій:
 Коваленко Юрій Васильович (1952—2011) — український тренер з академічного веслування, Заслужений тренер України.
 Коваленко Юрій Вікторович (1977—2014) — підполковник Збройних сил України, Герой України.
 Коваленко Юрій Іванович (нар. 1968) — протоієрей, директор громадської організації «Відкритий православний університет Святої Софії Премудрості».
 Коваленко Юрій Миколайович (1967) — професійний український актор-імітатор голосів, іноземних мов та звуків. Заслужений артист України.
 Коваленко Юрій Михайлович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Коваленко Юрій Олександрович (1966—2023) — український вчений, історик, археолог, учасник місії «Чорний тюльпан», краєзнавець, викладач, музикант, штаб-сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2023 році.